Der Afrika-Cup der Frauen 2022 () war die 12. Ausspielung (nach Absage des Turniers 2020) der afrikanischen Kontinentalmeisterschaft im Frauenfußball und fand vom 2. bis zum 23. Juli 2022 in Marokko statt. Marokko wurde am 15. Januar 2021 als Gastgeber bekanntgegeben. Erstmals wurde die Endrunde mit zwölf Mannschaften ausgetragen.

Das Turnier galt gleichzeitig als Qualifikation für die Weltmeisterschaft der Frauen 2023 in Australien und Neuseeland. Marokko, Nigeria, Sambia und Südafrika qualifizierten sich als Halbfinalisten direkt dafür. Der Senegal und Kamerun können die Qualifikation durch ein Play-off-Turnier ebenfalls noch schaffen.

Sieger wurde zum ersten Mal Südafrika mit einem 2:1-Sieg im Finale gegen Gastgeber Marokko. Im Spiel um Platz drei setzte sich Sambia mit 1:0 gegen Rekordsieger Nigeria durch. Torschützenköniginnen wurden die Nigerianerin Rasheedat Ajibade, die Marokkanerin Ghizlane Chebbak und die Südafrikanerin Hildah Magaia mit jeweils drei Toren. Chebbak wurde darüber hinaus zur besten Spielerin des Wettbewerbs ernannt.

Qualifikation 

Die Auslosung der Qualifikation dazu fand am 10. Mai 2021 statt.

Qualifizierte Mannschaften
 
 
 
 
  (Gastgeber)

Spielstätten 

 Stade Mohammed V in Casablanca
 Stade Moulay Hassan und Stade Moulay Abdallah in Rabat

Modus und Auslosung 
Die 12 Mannschaften spielten in drei Vierergruppen zunächst im Jede-gegen-Jede-Mechanismus. Die Gruppensieger und -zweiten sowie die beiden besten Gruppendritten qualifizierten sich für das Viertelfinale, ab dem im K.-o.-System gespielt wurde.

Die Auslosung der Gruppenphase fand am 29. April 2022 in Rabat statt. Dazu wurden Gastgeber Marokko, Kamerun und Nigeria als Gruppenköpfe gesetzt und die neun anderen Mannschaften frei zugelost.

Vorrunde

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Gruppe C 

|}

Rangliste der Gruppendritten 
 !! Gruppe
 || B
 || C
 || A
|}

Finalrunde

Viertelfinale 
Die Sieger qualifizierten sich direkt für die WM 2023.

|}

WM-Play-off-Spiele 
Die Sieger qualifizierten sich für das WM-Play-off-Turnier.

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale

Beste Torschützinnen 
Nachfolgend sind die besten Torschützinnen des Turniers gelistet. Bei gleicher Trefferanzahl sind die Spielerinnen alphabetisch geordnet.

Zu diesen besten Torschützinnen mit mindestens zwei Toren kommen 23 weitere mit je einem Tor sowie drei Eigentore.

Mannschaft des Turniers 
Von der CAF wurde folgende Mannschaft des Turniers gewählt:

Schiedsrichterinnen 
Hauptschiedsrichterinnen

Videoschiedsrichter

Weblinks 
 Offizielle Turnierseite (englisch/französisch)

Einzelnachweise 

FussballAfrikacup der Frauen
20202
Afrikacup der Frauen